

Architettura 
Francia
 Abbazia di Andlau – abbazia dell'omonimo comune
 Castello di Andlau – castello dell'omonimo comune

Geografia 
 Andlau – comune della Francia

Persone 
 Benoît-Antoine-Frédéric di Andlau-Hombourg – ecclesiastico e politico francese
 Conrad Karl Friedrich von Andlau-Birseck – politico del Baden
 Gaston d'Andlau – militare e politico francese
 Hartmann von Andlau – politico svizzero
 Hubert Franz Maria von Andlau-Homburg – nobile e politico alsaziano
 Peter Hemmel di Andlau – artista francese
 Peter von Andlau – avvocato tedesco